Memento mori (latinsky: pamatuj na smrt) znamená: 
 memento mori, etická výzva a zároveň umělecké téma
 posmrtná fotografie
 heslo Řádu lebky

 Memento Mori (film, 1992), anglická komedie na motivy románu Muriela Sparka, režie Jack Clayton
 Memento Mori (film, 1999), jihokorejský hororový film, režie Kim Tae-yong a Min Kyu-dong
 Memento Mori (počítačová hra), počítačová hra vydaná společností Centauri Production roku 2008
 Memento mori (pomník), pomník Krištofa Kintery věnovaný sebevrahům

V hudbě 
 Memento Mori (album, Depeche Mode), nadcházející album skupiny Depeche Mode
 Memento Mori (album, Flyleaf), album kapely Flyleaf, vydáno 2009; také pořádali Memento Mori tour 
 Memento Mori (česká hudební skupina), česká hiphopová skupina z Havlíčkova Brodu
 Memento Mori (švédská hudební skupina), švédská metalová skupina založená roku 1992